Fotboll vid internationella öspelen 2007 kan syfta på:

Fotboll vid internationella öspelen 2007 (damer)
Fotboll vid internationella öspelen 2007 (herrar)

Internationella öspelen